Neverland kan syfta på:
 
 Neverland Ranch – ägdes av den nu avlidne popstjärnan Michael Jackson
 Neverland Co Ltd – japanskt företag som utvecklar videospel
 Neverland (film) – en indiefilm från 2003
 Neverland (miniserie) – en historia om Peter Pan 
 Neverland –  en fiktiv ö i bland annat sagorna om Peter Pan, se Landet ingenstans
 Peter Pan: The Legend of Never Land –  ett spel utvecklat och utgivet av Sony